Песо́а () — португальская фамилия:

 Песоа, Жуан (1878—1930) — губернатор бразильского штата Параиба (1928—1930).
Песоа, Мишель (род. 1963) — португальская пловчиха.
 Песоа, Фернанду (1888—1935) — португальский писатель и поэт.
 Песоа, Эпитасиу (1865—1942) — президент Бразилии (1919—1922).

См. также 
 Жуан-Песоа — столица бразильского штата Параиба.